Primera División 1952-1953 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1952-1953 – torneo di calcio spagnolo